Municipio de Lima puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lima (condado de Washtenaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Washtenaw.
 Municipio de Lima (condado de LaGrange, Indiana), un municipio ubicado en el condado de LaGrange.
 Municipio de Lima (condado de Adams, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Lima (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.